Uitslag (examen), het resultaat van deelname aan een examen
 Uitslag (polder), niet meer herdijkt stuk land na een overstroming
 Uitslag (sport), het resultaat van een sportwedstrijd
 Uitslag (techniek), een type technische tekening
 Huiduitslag, aandoening van de huid
 Verkiezingsuitslag, het resultaat van verkiezingen
 De uitkomst van een meting
 Uitbloei, een witte uitslag op gemetselde buitenmuren

Persoon: 
 Sabine Uitslag, CDA-politica

Zie ook 
 Uitslaan (doorverwijspagina)